Малахово (), поселок, 
Подсереднянский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321484205. Население по переписи 2001 г. составляет 184 (80/104 м/ж) человека.

Географическое положение 
Посёлок Малахово находится возле балки Халявина, на одном из истоков реки Хотомля, в 1 км от пгт Приколотное, в 2-х км проходит автомобильная дорога , в 3-х км железнодорожная станция Приколотное.
В поселке есть запруды.

История 
 1901 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района